Бенкулу () — провинция в Индонезии, на острове Суматра и ряде прилегающих мелких островов, в том числе Энггано. Административный центр — город Бенкулу. Население — 2 010 670 чел. (на 2020 год).

Административное деление 
Бенгкулу подразделяется на 9 округов (кабупатенов) и один городской муниципалитет (кота).

В астрономии 
В честь Бенкулу назван астероид (863) Бенкоэла, открытый в 1917 году.

Ссылки 

 Reid, Anthony (ed.). 1995. Witnesses to Sumatra: A traveller’s anthology. Kuala Lumpur: Oxford University Press. pp. 125—133.
 Wilkinson, R.J. 1938. Bencoolen. Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society. 16(1): 127—133.
 Indonesian Cities Lie in Shadow Of Cyclical Tsunami, S Andrew C. Revkin. New York Times (Late Edition (East Coast)). New York, N.Y.: Dec 5, 2006. p. A.5